Van Winkle ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Homer Van Winkle (1870–1943), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Republikanische Partei)
 Marshall Van Winkle (1869–1957), US-amerikanischer Politiker
 Pappy Van Winkle (1874–1965), US-amerikanischer Geschäftsmann und Whiskey-Brenner
 Peter G. Van Winkle (1808–1872), US-amerikanischer Politiker
 Robert Matthew Van Winkle, bekannt als Vanilla Ice (* 1967), US-amerikanischer Rapper
 Travis Van Winkle (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Katherine Van Winkle Palmer (1895–1982), US-amerikanische Paläontologin

Van Winkle steht für:
 Rip Van Winkle, eine Erzählung von Washington Irving

Siehe auch:
 Van Winkle Creek
 Van Winkle Family Reserve